Роза Хутор — название нескольких объектов, расположенных в Краснополянском муниципальном округе Адлерского района Сочи:
 Роза Хутор — круглогодиный горнолыжный курорт.
 Роза Хутор — конечная станция СКЖД, главный транспортно-пересадочный узел горнолыжных курортов Сочи.